Zərdab kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Zärdab, distrikt, 
 Zardob, distriktshuvudort, Zärdab, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar